Кубок Англии 1978/79 — 98-й розыгрыш старейшего футбольного турнира в мире, Кубка Футбольной ассоциации, также известного как Кубок Англии. Победу в турнире в пятый раз в своей истории одержал лондонский клуб «Арсенал», обыгравший в драматичном финале на «Уэмбли» «Манчестер Юнайтед» со счётом 3:2. Три мяча из пяти были забиты в последние 5 минут поединка.

Первый раунд 
Игры первого раунда были запланированы на 25 ноября. Переигровки — на 28 и 29 ноября 1978 года.

Второй раунд 
Матчи второго раунда состоялись 16 декабря. Переигровки — 18 и 19 декабря.

Третий раунд 
Матчи третьего раунда были запланированы на 6 января 1979 года, однако былоьшая часть из них была сыграна 8-10 января.

Четвёртый раунд 
Матчи четвёртого раунда были запланированы на 26-27 января.

Пятый раунд 
Матчи этого раунда состоялись с 20 февраля по 12 марта.

Шестой раунд 
Матчи шестого раунда были сыграны 10 и 19 марта. Переигровки — 14 и 21 марта.

Полуфиналы

Переигровка

Финал

Примечания

Ссылки 
 The FA.com — Архив Кубка ФА
 Кубок ФА на BBC.co.uk
 Новости Кубка ФА на Reuters.co.uk

1978
Англия
Футбол в Европе в 1978 году
Футбол в Европе в 1979 году
Спорт в Великобритании в 1978 году
Спорт в Великобритании в 1979 году